Auto-Tune bzw. Autotune steht für:

 Automatische Tonhöhenkorrektur, Effekt in der Musikproduktion
 Antares Auto-Tune, Software zur automatischen Tonhöhenkorrektur
 Autotune (Musikprojekt), DJ-Team
 Autotune (Rishton), britischer Automobilhersteller

Siehe auch: 
 Autotuning